Battaglia di Siponto – combattuta l'8 maggio 663
 Battaglia di Siponto – combattuta il 2 ottobre 1137